Dominion Lake bezeichnet mehrere Flüsse in Kanada:

 Dominion Lake (British Columbia) in British Columbia
 Dominion Lake (Dominion River) im Kenora District in Ontario
 Dominion Lake (Labrador) in Neufundland und Labrador
 Dominion Lake (Lake of the Woods) im Kenora District in Ontario